Wildentierbach kann stehen für:
 Wildentierbach (Niederstetten), Stadtteil von Niederstetten im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Wildentierbach (Reutalbach), rechter Oberlauf des Reutalbachs bis zum Reutalsee nach Wildentierbach, Stadt Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Tierbach